Karekuy peut désigner :
Karekuy, la commune du département de Barani au Burkina Faso ;
Karekuy, la commune du département de Doumbala au Burkina Faso ;
Karekuy, la commune du département de Nouna au Burkina Faso ;